Le Sénat Böhrnsen I (Senat Böhrnsen I) était le gouvernement du Land de Brême du  au , durant la  du Bürgerschaft.
 Le Sénat Böhrnsen II (Senat Böhrnsen II) était le gouvernement régional (Landesregierung) du Land de Brême du  au , durant la dix-septième législature du Bürgerschaft.
 Le Sénat Böhrnsen III (en ) est le gouvernement de la ville libre et hanséatique de Brême entre le  et le , durant la dix-huitième législature du Bürgerschaft.